__БЕЗКН__
-{.com}- је генерички интернет домен (-{gTLD}-) који се користи на Интернет -{Domain name system}--у. Један је од оригиналних највиших Интернет. Установљен је у јануару 1985. и прерастао је у најупотребљиванији највиши Интернет домен. У почетку, њиме је управљало Министарство одбране Сједињених Америчких Држава.

Најстарији -{.com}- домени

Види још 
 Списак Интернет домена највишег нивоа

Генерички Интернет домени